Isère (departement)
Isère (rivier)